HMML steht für:

 Hill Monastic Manuscript Library
 Hill Museum & Manuscript Library

Abkürzung